Томаш Марковский (; род. 30 июля 1975, Глогув) — польский шахматист, гроссмейстер (1998). Пятикратный чемпион Польши (1993, 1998, 1999, 2003, 2007). Бронзовый призёр 1-го чемпионата Европы (2000).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши